Op Roland Garros 1985 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 27 mei tot en met 9 juni 1985.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Claudia Kohde-Kilsch en Helena Suková in drie sets. Het was hun 48e gezamenlijke titel, de 21e in hun recordreeks van 22 dubbelspeltitels (de laatste van acht grandslamtitels in die reeks). Navrátilová had daar­naast 63 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver zeventien.

Nederlandse en Belgische speelsters 
De Nederlandse Marcella Mesker speelde samen met Christiane Jolissaint uit Zwitserland – zij verloren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (op pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1985